Урман:

Населённые пункты
 Урман — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Урман — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Урман — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Урман — посёлок в Берёзовском районе Красноярского края.

Реки
 Урман — приток Маны в Красноярском крае.
 Урман — приток Эге в Магаданской области.
 Урман — приток Улу-Теляка в Башкортостане.

Фамилия
 Урман, Михаил Владимирович (род. 1970) — российский фаготист, заслуженный артист России.
 Урман, Михаэль (род. 1978) — немецкий прыгун с трамплина.

Другое
 Урма́н — темнохвойный лес на заболоченных участках равнин или вдоль рек.
 Урман — род в составе башкир, в значении «лесной», «живущие в лесу».